CLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sainte Catherine, Calvi, Francia
 Castello di Cly  – nel comune italiano di Saint-Denis